Rywalizacja w wadze średniej mężczyzn w boksie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana między 8 a 20 sierpnia na obiekcie Riocentro.

Do zawodów zgłoszonych zostało 28 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016